Лужки́ (до 1948 — Джага-Кипчак, ) — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.